Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale Gaël Monfils 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Andy Roddick (campione)
  Mariano Puerta (primo turno)
  Gastón Gaudio (secondo turno)
  Ivan Ljubičić (primo turno)

 Tommy Robredo (secondo turno)
 David Ferrer (primo turno)
 Mario Ančić (quarti di finale)
 Robby Ginepri (primo turno, ritirato)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2005
ATP Tour 2005